Steamboat Springs steht für:

 Steamboat Springs (Colorado), Stadt in USA
 Steamboat Springs Airport
 Steamboat Springs High School
 Steamboat Springs (Nevada), Vulkanfeld